Сезон 2017/2018 годов стал для ФК «Милан» 84-м в Чемпионате Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини(номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:174.300.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:19.000.000

Зима 

Прибыль:3.400.000

Общие убытки: 174.300.000

Общая прибыль:22.400.000

Разница:151.900.000

Соревнования

Товарищеские матчи

Международный кубок чемпионов

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 
 ФК «Милан» в сезоне 2017/18 на сайте bdfutbol.com

2017/2018
Милан
Милан